«Русское поле» — советский художественный фильм режиссёра Николая Москаленко, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1971 году. В прокате 1972 года занял 4-е место, собрав 56,2 млн зрителей.

В 1972 году Нонна Мордюкова была признана «лучшей актрисой» года по опросу журнала «Советский экран», а в 1973-м — награждена Премией имени братьев Васильевых в том числе за роль в «Русском поле».

Сюжет 
Современная созданию фильма советская русская деревня.
Муж бригадира-трактористки Федосьи Угрюмовой Авдей Петрович уходит к другой женщине и играет с ней свадьбу. Их 18-летний сын Филипп (Владимир Тихонов) тяжело переживает поступок отца и в день их свадьбы даже пытается задавить трактором автомобиль с «молодыми». Вскоре после свадьбы Авдея начинает тянуть назад к Федосье, прямолинейной и честной в отличие от расчётливой Надёнки, все интересы которой сосредоточены на приобретении автомобиля. Их сына забирают в армию, он попадает служить на дальневосточную границу. В деревню возвращается подруга Федосьи Мария Соловьёва, у которой не сложилась жизнь в городе и нет детей. Когда Федосья с подругами приезжают на склад сельхозтехники добиваться получения новых тракторов, оказывается, что заведующий складом — это Павел Федченков, с которым Мария встречалась в юности. Позже он приезжает в деревню свататься к Марии, но у него четверо детей, оставшихся без матери. Проходит больше года, как Филиппа забрали в армию, и Авдей пытается вернуться к Федосье, но она не может простить ему. На границе, где служит Филипп, происходит вооружённое нарушение границы (очевидно, что речь идёт о конфликте на советско-китайской границе, но в фильме об этом прямо не говорится) и во время обстрела с другой стороны границы Филипп погибает. Конечная сцена фильма — когда Федосья и её подруги работают на тракторах в поле, приезжает группа иностранных корреспондентов, и когда один из корреспондентов спрашивает Федосью, много ли у неё детей, она отвечает: «Много. Кого ни встретите, все мои».

В ролях 
 Нонна Мордюкова — Федосья Леонтьевна Угрюмова
 Владимир Тихонов — Филипп Авдеевич Угрюмов, сын Федосьи и Авдея
 Леонид Марков — Авдей Петрович Угрюмов
 Инна Макарова — Мария Сергеевна Соловьёва
 Любовь Малиновская — Антонина
 Людмила Хитяева — Надёнка, вторая жена Авдея Угрюмова
 Зоя Фёдорова — Матрёна Дивеевна
 Нина Маслова — Нина, дочь Антонины
 Людмила Гладунко — Таня, невеста Филиппа
 Сергей Плотников — Леонтий Сидорович Угрюмов
 Вячеслав Невинный — Павел Фомич Федченков, заведующий складом сельхозтехники
 Юрий Блащук — Григорий Петрович Луговцов
 Анатолий Соловьёв — Тихон, муж Антонины
 Любовь Калюжная — мать Федосьи
 Галина Кмит — фотограф, в иностранной делегации
 Тамара Трушина — Стеша
 Михаил Кокшенов — Минька
 Герман Козлов — эпизод
 Аркадий Клёнов — эпизод
 А. Литвиненко — эпизод
 Н. Огнева — эпизод
 С. Клёнов — эпизод

Вокал 
 Песню «Белая лебедь» исполнила Галина Ненашева
 Песню «Колдовство» исполнил Валерий Ободзинский (звучит из радиоприёмника)

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Николай Москаленко
 Автор сценария: Михаил Алексеев
 Оператор: Юрий Гантман
 Художник-постановщик: Наталья Мешкова
 Композитор: Александр Флярковский
 Текст песен: Леонид Дербенёв
 Звукорежиссёр: Тамара Баталова
 Монтаж: Е. Бармина.

Технические данные 
 СССР, киностудия «Мосфильм», 1971 год, цветной, широкоформатный, 90 минут.
 Премьера: 7 февраля 1972 года.
 Лидер проката (1972 год, 2 место) — 56,2 млн зрителей.

Интересные факты 

 Роль Филиппа, сына Угрюмовой, исполнил Владимир Тихонов — настоящий сын актрисы Нонны Мордюковой.
 Фильм снимали в Кстовском районе Горьковской области. В сцене, где показано движение свадебного кортежа, видна центральная площадь г. Кстово с кинотеатром «Русь». Основные съемки проходили в с. Безводное рядом с городом на крутом берегу Волги. Это село упоминается героями фильма — молодыми трактористами. Здесь же снимали фильм «История Аси Клячиной».
 Сцену с повозкой, движущейся по дороге зимой, снимали в д.Погореловской, которая находится в Архангельской области. В одном из домов горит свет, туда были специально установлены лампы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Русское поле» на официальном сайте киностудии «Мосфильм»

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Николая Москаленко